Matchmaker steht für:

 Matchmaker (Film), Kino-Dokumentarfilm der jungen Regisseurin Gabrielle Antosiewicz, gedreht im Jahr 2005 in der Schweiz
 Matchmaker (Informatik), Vermittler-Komponente basierend auf Ontologien im Bereich der semantischen Web Services